Bryorella är ett släkte av svampar. Bryorella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bryorella